

События 
 Консулы Имп. Цезарь Траян Адриан А. и Публий Дасумий Рустик.

Родились 
 Гай Бруттий Презент (консул 153 года) — римский политический деятель середины II века.
 Марина из Оренсе — святая Римско-католической церкви, девственница, мученица.

Скончались 

 Квинт Фульвий Гиллон Биттий Прокул — римский государственный деятель, консул-суффект Римской империи 99 года.
 Салонина Матидия — римская аристократка.
 Секунд Астийский — святой мученик Астийский, обезглавлен.
 Серапия — святая христианской церкви, мученица, обезглавлена.

См. также